San Lázaro es un pueblo del departamento de concepción

Religión

Santos y mártires 
 San Lázaro de Milán, obispo (s. V) - Festividad: 14 de marzo;
 San Lázaro de Betania, personaje bíblico (s. I) - Festividad: 29 de julio;
 San Lázaro de Kyoto, mártir (f. 1636) - Festividad: 28 de septiembre;
 San Lázaro de monte Galesio, estilita (f. 1054) - Festividad: 7 de noviembre;
 San Lázaro de Constantinopla, monje (f. 867) - Festividad: 17 de diciembre

Además 
 Devoción por San Lázaro en Cuba
 Orden de San Lázaro de Jerusalén

Toponimia 
 São Lázaro (Macapá), barrio del municipio de Macapá, estado de Amapá, Brasil;
 São Lázaro (Manaos), barrio del municipio de Manaos, estado de Amazonas, Brasil;
 São Lázaro (Macao), freguesia de Macao;
 São José de São Lázaro,  freguesia del municipio de Braga, Portugal;
 San Lázaro (Paraguay), municipio;
 San Lázaro (Uruguay), primer fortín fundado en Uruguay por una expedición española al mando del italiano Sebastián Caboto;
 San Lázaro (Venezuela), capital de la parroquia Andrés Linares del municipio Trujillo del Estado Trujillo;

En España
 San Lázaro (La Coruña), lugar de la parroquia de Lesón, municipio de Puebla del Caramiñal, provincia de La Coruña;
 San Lázaro de Santiago, parroquia del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña;
 Paredes de San Lázaro, lugar de la parroquia de San Lázaro de Santiago, municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña;
 A Granxa de San Lázaro, lugar de la parroquia de San Lázaro de Santiago, municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña;
 San Lázaro (Lugo), lugar de la parroquia de Begonte, municipio de Begonte, provincia de Lugo;
 San Lázaro (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de San Cristóbal de La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Río San Lázaro, río de la provincia de Orense.

Urbanismo 
 Ermita de San Lázaro 
 San Lázaro, estadio multiusos en la ciudad de Santiago de Compostela (España);
 Hospital de San Lázaro,  desambiguación;
 Iglesia de San Lázaro 
 Palacio Legislativo de San Lázaro, palacio Legislativo de la ciudad de México;
 Puerto de San Lázaro (Uruguay) (1527), primer fortín en Uruguay fundado por una expedición española,
 San Lázaro (estación), del metro de ciudad de México;

En otros idiomas 
 Saint-Lazare, toponimia en lengua francesa;
 Saint Lazarus, toponimia en lengua inglesa;
 San Lazzaro, toponimia en lengua italiana;